Corrido is onder andere:
 Corrido (muziek), een Mexicaanse muziekstijl
 Corrido (gemeente), een gemeente in Lombardije, Italië